250-річчя з дня відкриття Російської Америки (Пакетбот «Святий Петро») () — паладієва ювілейна монета СРСР вартістю 25 карбованців, випущена 23 квітня 1990 року.

Тематика 
Вітус Беринг (1681—1741) — мореплавець, офіцер російського флоту, капітан-командор. За походженням данець. У 1725-1730 і 1733-1741 роках керував Першою та Другою Камчатською експедицією. Пройшов по протоці між Чукоткою і Аляскою (згодом Берингову протоку), досяг Північної Америки і відкрив ряд островів Алеутської гряди.

Історія 
У 1990—1991 роках було випущено серію монет «250-річчя з дня відкриття Російської Америки» з якістю пруф — 2 срібних монет номіналом у 3 карбованці, 4 паладієвих монет номіналом 25 карбованців, а також 2 монети номіналом 150 карбованців у платині. Монети було присвячено 250-річчю з дня відкриття Російської Америки — володінь Російської імперії в Північній Америці, що включали Аляску, Алеутські острови, Олександрівський архіпелаг і поселення на тихоокеанському узбережжі сучасних США (Форт-Росс).

Монети карбувалися на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зверху герб СРСР з 15 витками стрічки, під ним літери «СССР», нижче ліворуч і праворуч риса, під рискою зліва хімічне позначення «Pd» і проба «999» металу з якого зроблена монета, під ними чиста вага дорогоцінного металу «31,1», під рискою праворуч монограма монетного двору «ЛМД», нижче позначення номіналу монети цифра «25» і нижче слово «РУБЛЕЙ», знизу у канта рік випуску монети «1990».

Реверс 
Зверху уздовж канта монети слова «250 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ», знизу слова «ПАКЕТБОТ СВ. ПЕТР КАПИТАН- КОМАНДОР В. БЕРИНГ», в середині зліва пакетбот «Святой Петр», праворуч капітан-командор В. Берінг.

Гурт 
Рубчастий (300 рифлень).

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: А. В. Бакланов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://www.fcoins.ru/catalog/catalogussrub/catalogussrub13933.asp 

Монети СРСР
Колишні валюти
Паладієві монети